823 км, 823-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 823 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 253315.
 823 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643618.
 823 км — остановочный пункт Южной железной дороги в  Харьковской области Украины. Код 430052.